Cлёнск ( (Ś в польском всегда произносится как мягкое "с"), в переводе — Силезия):

 Польские спортивные клубы:
 «Cлёнск» — баскетбольный клуб из города Вроцлав.
 «Cлёнск» — гандбольный клуб из города Вроцлав.
 «Cлёнск» — футбольный клуб из города Вроцлав.
 «Cлёнск» — футбольный клуб из города Свентохловице.
 «Cлёнск» — польское издательство, расположенное в городе Катовице.

См. также